Xuân Tân (Đồng Nai), een xã in thị xã Long Khánh, provincie Đồng Nai.
 Xuân Tân (Nam Định), een xã in huyện Xuân Trường, provincie Nam Định.
 Xuân Tân (Thanh Hóa), een xã in huyện Thọ Xuân, provincie Thanh Hóa.